prometna nezgoda

 Sudar (roman), roman Jamesa Grahama Ballarda iz 1973. godine
 Sudar (1996), film Davida Cronenberga prema romanu J.G. Ballarda
 Sudar (2004), Oscarom nagrađeni film Paula Haggisa
 Sraz ili sudar, u fizici, uzajamno djelovanje dviju čestica ili tijela pri kojem dolazi do izmjene dijela impulsa sile i energije.